Il Namco System 21 "Polygonizer" è una scheda madre arcade prodotta da Namco nel 1988 con il gioco Winning Run. È stata la prima scheda specificamente progettata per l'elaborazione dei poligoni 3D. L'hardware ha attraversato un'evoluzione significativa per tutta la sua vita fin quando l'ultimo gioco, Cyber Sled, è stato lanciato nel 1993. È stato preceduto da Namco System 2 nel 1987 e gli succedette il Namco System 22 nel 1993.

Specifiche tecniche del System 21
Il sistema 21 è costituito da quattro PCB alloggiati in una cassa metallica.

Main CPU: 2x Motorola 68000 @ 12.288 MHz
DSP (used for performing 3D math): 4x Texas Instruments TMS320C25  @ 24.576 MHz (Star Blade uses 5xTMS320C20 instead)
Sound CPU: Motorola 6809 @ 3.072 MHz
Sound Chip: Yamaha YM2151 @ 3.58 MHz
MCU Hitachi HD63705 @ 2.048 MHz
 + Namco custom chips

Lista dei giochi System 21 
Air Combat (1992)
Cyber Sled (1993)
Driver's Eyes (1990)
Galaxian 3 (1990) and Attack of the Zolgear (1994)
Solvalou (1991) - 3-D sequel to Xevious
StarBlade (1991)
Winning Run (1988)
Winning Run Suzuka Grand Prix (1989)
Winning Run '91 (1991)

Macchine arcade
Schede arcade Namco